Режи́м (від лат. ''regimen) — 
 1) Певні умови, реально існуючі або необхідні для забезпечення роботи, функціонування, існування чого-небудь. 
 2) Сукупність правил, заходів, норм для досягнення якої-небудь мети.
 3) Визначене становище, положення, статус кого-небудь або чого-небудь: "режимний завод", "режимний об’єкт", "режимна територія".
 4) Державний устрій, сукупність заходів, методів, способів здійснення влади.
 5) Строго встановлений розпорядок життя (праці, відпочинку, харчування, лікування, сну).
 
Наприклад, режим перевезень гірничої маси на кар’єрі – порядок і послідовність роботи кар’єрного транспорту, зумовлені видом транспорту, обсягом перевезень, розподілом вантажопотоків, шляховим розвитком кар’єру та ін. (аналогічно – на шахті).

Див. також

У техніці:
 Автономний режим
 Реагентний режим
 Гідрологічний режим
 Газовий режим
 Водний режим
 Газонапірний режим
 Льодовий режим
 Режим номінальний
 Режим періодизації
 Автономний режим
 Ламінарний режим
 Режим заповідний
 Аварійний режим вентиляції шахти
 Режим газованої рідини
 Змішаний режим покладу
 Робочий режим лампи
 Пиловий режим шахти
 Протипиловий вентиляційний режим
 Гравітаційний режим нафтового покладу
 Режим водонапірний
 Режим газового родовища
 Режим гравітаційний
 Режим динамічний
 Режим кисню
 Режим нафтового покладу
 Режим підземних вод
 Режим покладу
 Режим роботи гірничого підприємства
 Режим роботи свердловини
 Режим сірки
 Режими руху газорідинної суміші

У політиці:

 Політичний режим
 Режим Віші
 Режимна територія

Література